Alex, férfinév

Személyek
 Alex (1977) brazil labdarúgó
 Alex (1982) brazil labdarúgó

Földrajz
 Alex, település Franciaországban
 Alex, kisváros Oklahoma államban, az Amerikai Egyesült Államokban

egyéb
 Alex, jákópapagáj